Орден — організація, спільнота осіб, пов'язаних спільною метою і особливими правилами життя. Поділяються на:

 Чернечі ордени — в католицизмі спільноти ченців, об'єднаних загальною духовністю і статутом.
 Духовно-лицарські ордени — ордени, що з'явилися в період Хрестових походів. Найбільш відомі храмовники (тамплієри) і госпітальєри (Мальтійський орден).
 Світські лицарські ордени.
 Орден "Право Людини" — масонський Орден
 Співдружність-орден () — в ряді політичних вчень XX століття, перш за все вкрай правих, положення про державу, керовану організацією — Орденом.
 Тарикат — дервішський орден.

Див. також 
 Список католицьких орденів та згромаджень
 Чернечий орден
 Військовий орден
 Лицарський орден

Релігія в середньовіччі